Drahun ist der Familienname folgender Personen:

 Aksana Drahun (* 1981), weißrussische Sprinterin
 Stanislau Drahun (* 1988), weißrussischer Fußballspieler